Спенсер К. Такер, університетський професор з історії й автор праць з військової історії, у тому числі чисельних енциклопедій; викладач історії у Техаському християнському університеті протягом 30 років, завідував Кафедрою військової історії Джона Біггса у Вірджинському військовому інституті протягом 6 років, стипендіат Фулбрайта.

Освіта 
Спенсер Такер народився у 1937 році у Буффало, штат Нью-Йорк.

Спенсер Такер закінчив Вірджинський військовий інститут й здобув ступінь бакалавра у 1959 році. Він отримав стипендію Фулбрайта, яку використав для навчання в університеті Бордо, Франція у 1959-60 роках. Такер здобув ступінь магістра у 1962 році й ступінь доктора у 1966 році з сучасної європейської історії в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл.

В'єтнамська війна 
У 1965-67 роках, під час війни у В'єтнамі, Такер був капітаном армії США й служив в якості аналітика розвідки у канцелярії помічника начальника штабу з розвідки.

Кар'єра 
Такер викладав історію у Техаському християнському університеті впродовж тридцяти років, з 1967 по 1997 р.; з 1992-го до його від'їзду у Вірджинію у 1997 році, він був головою департаменту історії.  Потім Такер очолює кафедру Джона Біггса з військовій історії в Вірджинському Військовому інституті з 1997 по 2003 роки до відходу від викладання.  

Обіймаючі посаду професора, Такер був полковником Вірджинської неорганізованної міліції (ополчення).  

Тепер Такер є старшим науковим співробітником з військовій історії у видавництві АВС-Кліо. 

Він також є редактором серії монографій про вирішальних битвах ХХ століття для Індіана Юніверсіті прес, по 25 книг у серії, опублікованій до 2018 року.

Такер був активним членом Суспільства військової історії й Північно-Американського товариства з океанічної історії протягом багатьох років.

Нагороди 
Такер є плідним, відзначеним нагородами автором 50 книг з військової й військово-морської історії, що він видав на січень 2015 року. 

Його книга о біографії Стівена Декейтера, молодшого: "Стівен Декейтер: життя самих сміливих й зухвалих" вибороло Приз Теодора Рузвельта й Франкліна Рузвельта за кращу книгу з історії військово-морського флоту у 2004 році. Такер отримав дві Книжкові нагороди Джона Лаймана від Північно-Американського товариства з історії океануу 1989 році за книгу "Озброєння флоту", й  2000 року за книгу "Ендрю Фут: Адмірал Громадянської війни у західних водах".

Він здобував 3 рази нагороду Суспільства військової історії за кращу довідкову роботу три рази, від авторів, що посилалися на нього: "Енциклопедію "холодної війни"" у 2008 році; за "Енциклопедію іспано-американської й філіппіно-американської війни" - у 2010 році; за  "Громадянську війну в Америці: Повну енциклопедію й збірню документів" - у 2014 році Ця остання його робота була також відзначена "Армійською історичною фундацією" у 2014 році "Видатною письменницькою нагородою, За довідковість".

Багато з його енциклопедій були також визнані преміями Booklist та "Довідковою й Користувацою Асоціацією Американської бібліотечної асоціації".

Особисте життя 
Спенсер Такер мешкає у Лексінгтоні, штат Вірджинія з його дружиною, доктором й автором Беверлі Такер, та їх таксою Софі.

Бібліографія 
Книги, написані і відредаговані Спенсером Такером:

 Озброєння флоту: Артилерія американського флоту у дульнозарядну добу (1989)
 Канонерський човниковий Військово-морський флот Джефферсон (1993)
 Енциклопедія: Європейські держави у Першій світовій війні (1996); у м'якій обкладинці (1999)
 Травмована честь: Чесапіцько-Леопардська операція, 22 Червня 1807 (1996)
 Рафаель Семмс та Алабама (1996)
 Великі Гармати: Важка Артилерія Громадянської війни (1997)
 Велика війна 1914-18 (1998)
 Енциклопедія В'єтнамської війни. 3 томи (1998)
 В'єтнам (1999)
 Ендрю Халл Фут, Адмірал Громадянської війни (2000); книга в м'якій обкладинці. (2018)
 Енциклопедія В'єтнамської війни. 1 том. (2000)
 Енциклопедія Корейської війни. 3 томи. (2000)
 Довідник морських воєн XIX-го сторіччя (2000)
 Хто є хто у війнах ХХ сторіччя (2001)
 Коротка історія Громадянської війни на морі (2001)
 Беззастережна капітуляція: захоплення фортів Генрі й Донелсона (2001)
 Енциклопедія Корейської війни. 1 том. (2002)
 Енциклопедія морських воєн. 3 томи. (2002)
 Бригадний генерал Джон Д. Імбоден: командир конфедератів у Шенандоа (2002)
 Енциклопедія військової історії США. 3 томи. (2003)
 Друга Світова Війна (2003)
 Танки: Ілюстрована історія важливості (2004)
 Енциклопедія Другої світової війни. 5 томів. (2004)
 Стівен Декейтер: життя самого сміливого й зухвалого (2004)
 Енциклопедія Першої світової війни. 5 томів. (2005)
 Синій й сірий флоти: Громадянська війна на плаву (2006)
 Енциклопедія "холодної війни". 5 томів. (2007)
 Енциклопедія арабо-ізраїльського конфлікту. 4 томи. (2008)
 Енциклопедія північноамериканських колоніальних конфліктів. 3 томи. (2008)
 Піднятися й боротися знову: життя Натанаїла Гріна (2009); книга у м'якій обкладинці. (2018)
 Енциклопедія іспано-американської й філіппіно-американської війни. 3 томи. (2009)
 Американське керівництво у воєнний час: зіткнення, суперечності й компроміс. У 2-х томах. (2009)
 Глобальна хронологія конфлікту. 6 томів. (2009)
 Енциклопедія Корейської війни. 3 томи. (2010)
 Енциклопедія воєн США на Близькому Сході. 5 томів. (2010)
 Військово-морська енциклопедія Громадянської війни. У 2-х томах. (2010)
 Битви, що змінили історію (2010)
 Енциклопедія В'єтнамської війни. Переглянуте видання. 4 том. (2011)
 Енциклопедія американсько-індіанських воєн. 3 томи. (2011)
 Енциклопедія Другої світової війни на морі, У 2-х томах. (2011)
 Енциклопедія війни 1812 року. 3 томи. (2012)
 Енциклопедія мексикансько-американської війни. 3 томи. (2012)
 Альманах американської військової історії. 4 томи. (2012)
 Громадянська війна у США: визначальна енциклопедія і збірня документів  У 6-ти томах. (2013)
 Енциклопедія партизанської й контрпартизанської війни. 1 том.  (2013)
 Битви, що змінили Американську історію: 100 найбільших перемог й поразок. 1 том. (2014) (повне число томів 108)
 Енциклопедія воєн ранньої Республіки, 1783-1812. 3 томи. (2014)
 Енциклопедія Війни у Перській затоці: політична, соціальна та військова історія (2014)
 Перша світова війна: визначальна енциклопедія й збірня документів. 5 томів. (2014)
 П'ятсот Великих Полководців. У2-х томах. (2014)
 Енциклопедія Американської Громадянської війни за штатами. У 2-х томах. (2015)
 Інструменти війни: зброя й технології, що змінили історію (2015)
 Війни, що змінили історію: 50 найбільших світових конфліктів (2015)
 Перл-Харбор: Істотне введення (2015)
 Конфлікти США у 21 сторіччі: Афганська війна, Іракська війна й Війна з тероризмом (2015).
 Перша світова війна: Істотне введення (2016)
 Друга світова війна: визначальна енциклопедія та збірня документів. 5 томів. (2016)
 Коріння й наслідки воєн 20 сторіччя: конфлікти, що сформували сучасний світ (2016)
 Коріння й наслідки громадянських воєн та революцій (2017)
 Сучасний конфлікт на Великому Близькому Сході (2017)
 Триваючі протиріччя у військовій історії: критичний аналіз ій контекст. У 2-х томах. (2017)
 Висадка у Нормандії (Ді-день): Істотне введення (2017)
 Коріння й наслідки війни за Незалежність (2018)
 Американська революція: визначальна енциклопедія й збірня документів (2018)

Посилання 

Історики США
Військові історики
Персоналії:Вірджинія
Стипендіати програми Фулбрайта
Американські військовики В'єтнамської війни
Доктори історичних наук
Американські професори
Випускники університету Бордо